Termenul „Elkana” se poate referi la:
 
Elkanah (אלקנה) (cumpărat de Dumnezeu), este un nume evreiesc 
Elkana, așezare israeliană în Iordania de Vest 
Elkana  personaj biblic tatăl profetului Samuel

Nume de familie 
Amos Elkana (n.1967), compozitor din Israel 
Yehuda Elkana (1934-2012), om de știință din Israel

Vezi și 
Isaak Elchanan († 1585), unul din strămoșii familiei Rothschild
Elchanan Heln, poet evreu care a trăit prin secolul XVII.